Numele Pearson se poate referi la:
 Karl Pearson (1857 - 1936), matematician englez;
 Lester Pearson (1897 - 1972), om politic canadian, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1957;
 Nigel Pearson (n. 1963), fotbalist profesionist englez;
 Todd Pearson (n. 1977), înotător din Australia;
 Stephen Pearson (n. 1982), fotbalist scoțian;
 Sally Pearson (n. 1986), atletă din Australia;
 April Pearson (n. 1989), actriță engleză;
 Pearson, Georgia, oraș american din Atkinson County, Georgia;
 Pearson PLC, trust media cu sediul în Londra;
 29458 Pearson, asteroid situat în Centura de asteroizi.